Tizenkét dühös ember (Twelve Angry Men) a Studio One antológiasorozat 1954-es epizódja (írta Reginald Rose)
 Tizenkét dühös ember (Twelve Angry Men), Reginald Rose 1954-ben megjelent színműve, a tévéjáték alapján
 Tizenkét dühös ember (12 Angry Men), 1957-es amerikai film, Rose tévéjátékából, rendezte: Sidney Lumet
 Tizenkét dühös ember (12 Angry Men), 1997-es amerikai film, Rose tévéjátékából, rendezte: William Friedkin